Le nom Waldeck peut désigner :

Toponymie 
 La principauté de Waldeck, en Allemagne, indépendante jusqu'en 1918 et connue également sous le nom de Waldeck-Pyrmont ;
 Waldeck, municipalité allemande située dans le land de la Hesse ;
 Waldeck, municipalité allemande située dans le land de Thuringe ;
Château du Waldeck, dans le Haut-Rhin près de la frontière Suisse ; 
 Waldeck, écart de la commune française d’Éguelshardt, dans le département de la Moselle, où se trouvent :
 le château de Waldeck, qui domine l'écart ;
 l’étang de Waldeck, situé près du château.

Personnalité 
 Bernard de Waldeck (1561-1591), évêque d'Osnabrück
 Le prince Georges Frédérick de Waldeck ( à Arolsen, † à Arolsen), feld-maréchal allemand et général néerlandais.
le prince Charles Auguste de Waldeck (1704-1763), feld-maréchal allemand.
Le prince Christian Auguste de Waldeck (1744-1798), feld-maréchal allemand.
 La princesse Guda de Waldeck et Pyrmont (née en 1939).
 Jean-Frédéric Maximilien de Waldeck ( - ) antiquaire, cartographe, explorateur et artiste français. 
 René Waldeck-Rousseau (né le  à Avranches (Manche) et mort le  à Nantes (Loire-Atlantique). Il est le père de l'avocat et homme politique français Pierre Waldeck-Rousseau.
 Pierre Waldeck-Rousseau fils du précédent. Homme politique français, célèbre pour avoir participé à la légalisation des syndicats par la loi du  dite Loi Waldeck-Rousseau. Il a également dirigé le gouvernement le plus long de la . 
 Klaus Waldeck, autrichien, auteur-compositeur-interprète autrichien de musique électronique,
 Waldeck Rochet homme politique français, né le  à Sainte-Croix (Saône-et-Loire), décédé à Nanterre (Hauts-de-Seine) le .
 Waldeck Gabriel L'Huillier homme politique français, ancien dirigeant du PCF, né le  à Chauvigny (86) et décédé le .

Prénom 
 Waldeck est un prénom très apprécié par les communistes au début du  : voir ci-dessus Waldeck Rochet et Waldeck L'Huillier, tous deux nés en 1905.